

Astronomia 
 122555 Auñón-Chancellor –  asteroide della fascia principale

Geografia 
 Auñón – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Diego Morcillo Rubio de Auñón – arcivescovo cattolico spagnolo
 Serena Auñón-Chancellor – astronauta e dottoressa statunitense